Ким Бодниа (; род. 12 апреля 1965) — датский актёр, писатель и режиссёр. Он стал широко известен своей ролью полицейского детектива Мартина Роде в скандинавском сериале «Мост», а также ролью торговца наркотиками Фрэнка в режиссёрском дебюте Нико Виндинга Рефна «Дилер» в 1996 году.

В 2009 году Бодниа удостоился главной кинематографической премии Дании «Бодиль» за лучшую мужскую роль второго плана, а в 2014 году он получил премию телевизионного фестиваля в Монте-Карло за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. В 2019 году он получил телевизионную премию Британской академии за лучшую мужскую роль второго плана за роль в сериале «Убивая Еву».

Биография 
Бодниа родился в Копенгагене 12 апреля 1965 года и вырос в Эспергерде. Он выходец из еврейской семьи с польскими и русскими корнями. Фамилия «Бодниа» изначально читалась как Бодня.

Бодниа признал, что в детстве он не был особенно хорошим учеником, назвав себя «клоуном», который не хотел учиться. Его главным интересом была легкая атлетика, особенно бег на 100 метров и прыжки в длину, в которых он несколько лет был чемпионом Зеландии среди молодежи. Он хотел стать футбольным вратарем, но травма стопы помешала ему продолжить карьеру.

Будучи студентом, Бодниа присоединился к театральной труппе, выступая в основном в комедийных ролях. Когда ему было 16, его мать предложила ему подать заявку на место в Датской национальной школе театра и современного танца. Его первая заявка была отклонена, но он поступил со второй попытки годом позже, в 1987 году.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии «Бодиль»
Киноактёры Дании